Attalo – nome proprio di persona maschile
 Attalo – pseudonimo di Gioacchino Colizzi disegnatore umoristico
 Attalo – filosofo latino e maestro di Seneca del I secolo d. C.
 Attalo – generale di Filippo II di Macedonia
 Attalo – militare macedone antico e una delle sette guardie del corpo di Filippo II di Macedonia
 Attalo – guardia del corpo di Filippo II di Macedonia e successivamente ufficiale di Alessandro Magno
 Attalo I – re di Pergamo
 Attalo II – re di Pergamo
 Attalo III – ultimo re delle Attalidi, indipendente dal regno di Pergamo
 Prisco Attalo – usurpatore romano

Pagine correlate 
 Attalia

Altri progetti